Cette page est la liste des tous les arbitres ayant été appelés pour arbitrer une Coupe du monde de football.

Coupe du monde 1930

Coupe du monde 1934

Coupe du monde 1938

Coupe du monde 1950

Coupe du monde 1954

Coupe du monde 1958

Coupe du monde 1962

Coupe du monde 1966

Coupe du monde 1970

Coupe du monde 1974

Coupe du monde 1978

Coupe du monde 1982

Coupe du monde 1986

Coupe du monde 1990

Coupe du monde 1994

Coupe du monde 1998

Coupe du monde 2002

Coupe du monde 2006

Coupe du monde 2010

Coupe du monde 2014

Coupe du monde 2018

Coupe du monde 2022

Arbitres des finales des Coupes du monde 

Coupe du monde
Coupe du monde de football